Giovanni Fabris, calciatore italiano
Giovanni Fabris, politico italiano